A  tokiói székhelyű videójáték-fejlesztő cég, amelyet 2000. április 1-jén alapítottak. A vállalat székhelye 2011 októberétől Szuginamiban van, azt megelőzően Tamában, Csófuban és Sibujában volt. A cégnek az Egyesült Államokban, Tajvanon, Dél-Koreában, Hollandiában, Németországban, Törökországban, a Fülöp-Szigeteken, Brazíliában, Oroszországban és Dubajban is vannak irodái. A cég elsősorban MMO játékok fejlesztésével és forgalmazásával foglalkozik. A vállalat 2006. július 5-én felkerült a tokiói értéktőzsde Mothers szekciójába.

Videójátékaik

Források

További információk 

 A CyberStep weboldala 
 A CyberStep európai weboldala , , , 
 A CyberStep Communications weboldala 
 A CyberStep Philippines weboldala 
 A CyberStep Brasil weboldala 

Japán videójáték-fejlesztő cégek